MC poate fi:

 MC este prescurtare termenului de maestru de ceremonii.
 M.C. este prescurtarea numelui compozitorului Michael Crețu, membru în formața „Enigma”.
 M.C. (din engleză de la Music Cassette) - denumirea prescurtată a casetelor audio - o invenție a companiilor Philips și Sony
 mc, prescurtare pentru metru cub
 Monaco, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .mc, domeniu de Internet de nivel superior (TLD) pentru Monaco
 Macau, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Macerata, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Microphone Controller - un termen legat de muzica rap
 MC1 este un calculator de producție românească.